Le Grand Prix moto de Catalogne 2021 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto de Catalogne s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Barcelone-Catalogne à Barcelone.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport en Espagne en 2021
Sport en juin 2021
Catalogne